Gebeshuber steht für
Ille Gebeshuber, (* 1969), österreichische Physikerin 
Gebeshuber-Siedlung in der Marktgemeinde Wartberg an der Krems in Oberösterreich